Келтска лига у рагбију 2004/05. (службени назив: 2004–05 Celtic League) је била 4. сезона Келтске лиге у рагбију. Учествовало је 11 рагби тимова из Шкотске, Велса, Северне Ирске и Републике Ирске.

Титулу су освојили Оспрејси.

Учесници

Табела

Статистика и награде 

Највише поена

  Гевин Хенсон 175, Ленстер
  Дејвид Холвел 158, Алстер
  Чарли Хор 153, Кардиф
  Ден Паркс 153, Глазгов
  Герет Бовен 152, Единбург

Највише есеја

  Кевин Морган 10, Њупорт
  Томи Боув 10, Алстер
  Кристијан Кален 9, Манстер
  Џејсон Спис 8, Оспрејс
  Ајзеа Кауфаси 7, Скарлетс

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2004.
Рагби у 2005.